Arthur du Royaume-Uni peut se référer à deux membres de la famille royale britannique :

 Arthur du Royaume-Uni (1850-1942), duc de Connaught et Strathearn ;
 Arthur de Connaught (1883-1938), son fils.